Диспозиция ( — расположение, распределение):
 Диспозиция (военное дело)— план размещения боевых кораблей на рейде, базе, в открытом море или план расположения войск на поле боя.
 Диспозиция (изобразительное искусство)— в живописи расположение частей картины.
 Диспозиция (литература) — литературоведческий термин, означающий традиционную композицию в средневековых поэтиках.
 Диспозиция (экономика) — элемент правовой нормы (экономической деятельности) или её часть, содержащий запреты, ограничения или предписания, сужающие допустимое, законное поле деятельности. Фиксируется в законах и иных нормативных актах, соглашениях, договорах.
 Диспозиция (музыка) — перечень технико-игровых характеристик орга́на.
 Диспозиция — в сухопутных войсках российской армии 18 — 19 века письменный приказ командира, в котором подчинённым частям выкладывались боевые задачи.
Диспозиция (ораторское искусство) — классический канон традиционной риторики.

Примечания